Bienore – Personaggio dell'Iliade, difensore di Troia, ucciso da Agamennone
 Bienore – Centauro coinvolto nel tentativo di rapimento di Ippodamia, ucciso da Teseo
 Bienore – Personaggio de Le Argonautiche, soldato nell file di Cizico